«Молодий більшовик» («Молоды́й бильшовы́к», с укр. — «Молодой большевик») — литературно-художественный, общественно-политический и научно-популярный журнал для сельской молодёжи Правобережной Украины. Издавался на украинском языке издательством «Молодий робочий».

Выходил ежемесячно в 1925—1926 годах в Харькове как орган ЦК ЛКСМ Украины, в 1926—1933 годах — дважды в месяц в Киеве как орган ЦК ЛКСМ Украины и Киевского окружного комитета ЛКСМ Украины. В 1933 году вышло 8 номеров. В 1941 вышло 5 номеров журнала. С начала Великой Отечестввенной войны издание «Молодий більшовик» было прекращено. С 1944 года выходило под названием «Дніпро».

«Молодий більшовик» знакомил молодёжь с важными событиями в стране и на рубежом, печатал произведения украинских советских писателей, переводы произведений русских, белорусских авторов и писателей других народов СССР.

Оказывал помощь начинающим писателям, помещал статьи и консультации по вопросам литературного творчества. В журнале имелась рубрика «Поэзия молодых».

Ссылки 
 Молодий більшовик

Журналы СССР на украинском языке
Печатные издания, возникшие в 1925 году
Литературные журналы Украины
Литературные журналы СССР
Журналы Украинской ССР
Научно-популярные журналы
Комсомол